Beta puede designar:
 a la letra β, la segunda en el alfabeto griego;
 a la fricativa bilabial sonora en el Alfabeto Fonético Internacional;
 al lenguaje de programación Beta, un lenguaje orientado a objetos;
 a la distribución Beta, una distribución de probabilidad usada en estadística;
 a la función beta, función matemática;
 al género Beta de plantas de la familia de las quenopodiáceas;
 al género Betta de peces de agua dulce, y en especial al Betta splendens;
 a la fábrica de motocicletas Beta Motor;
 a Beta, un proyecto alemán de cohete monoetapa.
 a Beta, la localidad de Rusia.

Además:
 en física, la partícula beta se emite durante la desintegración beta;
 en informática una versión beta es aquella que está todavía sujeta a desarrollo pero que se lanza con motivo de testeo;
 el interferón beta-1a es una droga que se emplea para tratar la esclerosis múltiple;
 beta es la abreviatura de Betamax, un sistema analógico y magnético de almacenamiento de vídeo;
 en Finanzas, el coeficiente Beta (β) es la medida de la volatilidad de un activo financiero;
 Beta es un tipo de red de pesca.

Enlaces externos